Бруси́ловка — посёлок в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Нинский сельсовет» (упразднено ).

Варианты названия 
 Брусиловская,
 Брусиловское.

Географическое положение 
На правом берегу реки Кума. Расстояние до краевого центра: 175 км. Расстояние до районного центра: 18 км.

История 
Населённый пункт основан как баптистское село Либенталь (). В 1915 году переименован в Брусиловку.

До 1917 находился в составе Стародубской волости Святокрестовского (Прасковейского)/Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии; в советский период вошёл в состав Воронцово-Александровского/Архангельского района Орджоникидзевского края. В 1926 году здесь открылись начальная школа, кооперативная лавка; был учреждён сельсовет.

Население 

Национальный состав

Из 552 — 541 немцы (1926).

По данным переписи 2002 года, 83 % населения — чеченцы.

Кладбище 
В границах посёлка расположено общественное закрытое кладбище площадью 10 тыс. м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае